Braslavsky ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Braslavsky, russische Pianistin und Musikpädagogin
 Emma Braslavsky (* 1971), deutsche Autorin und Philosophin, Kuratorin und Übersetzerin
 Noam Braslavsky (* 1961), israelischer Künstler
 Paula-Irene Villa Braslavsky (* 1968), deutsch-argentinische Soziologin
 Silvia Braslavsky (* 1942), argentinische Chemikerin